Vercelli peut faire référence à :

Toponyme 
 Vercelli (en français Verceil), ville italienne du Piémont
 Provincia di Vercelli (en français, province de Verceil), province italienne du Piémont 
 Borgo Vercelli, commune de la province de Verceil dans le Piémont en Italie.

Patronyme 

 Alphonse Vercelli (mort en 1573), évêque de Lodève ;
 Giulio Romano Vercelli (1871-1951), artiste peintre italien.
 Gemma Vercelli (1906-1995), femme peintre, fille de Giulio Romano Vercelli
 Renato Vercelli (1907-1988), peintre, fils de Giulio Romano Vercelli

Autres 
 Vercelli Book en (français Livre de Verceil), codex médiéval de la fin du